29e Korps (Volksbevrijdingsleger) - Chinese legereenheid
 29e Legerkorps (Wehrmacht) - Duitse legereenheid
 29e Legerkorps (Keizerlijk Russisch Leger) - Russische legereenheid
 29e Legerkorps (Sovjet-Unie) - Russische legereenheid
 29e Pantserkorps  (Sovjet-Unie) - Russische legereenheid